Libra (lateinisch für ‚Waage‘ und ‚Pfund‘) steht für:

 Waage (Sternbild)
 Waage (Tierkreiszeichen) im tropischen Tierkreis
 Libra (Roman), 1988 erschienener Roman von Don DeLillo
 Libra Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Libra, Internetwährung von Facebook, siehe Diem (Internetwährung)
 Libra – das Rechtsbriefing, ein Informationsdienst von Juris

Siehe auch:

 Pfund, ursprünglich libra genannte Masseneinheit
 Pfund (Währung), daraus abgeleitete Währungseinheit

 Libbra, eine historische toskanische Gewichtseinheit